Pettalidae är en familj av spindeldjur. Pettalidae ingår i ordningen lockespindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pettalidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Pettalidae